Уйсце (польск. Ujście, нем. Usch) — многозначный термин.

 Уйсце — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Пилский повят. 
 Уйсце — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Пилский повят, Великопольское воеводство.